Entel puede hacer referencia a:

 ENTel (Argentina), empresa de telecomunicaciones argentina que funcionó desde 1948 hasta 1990.
 Entel (Bolivia), empresa estatal de telecomunicaciones boliviana.
 Entel Chile, empresa de telecomunicaciones chilena.
 Entel Perú, filial peruana de la empresa de telecomunicaciones chilena.